— серия манги, и созданный по нему аниме-сериал. который стал первым в цикле сёдзё-сериалов о женском волейболе. Это также первый сёдзё-сериал, предназначенный для взрослой женской аудитории.

Манга впервые выпускалась в еженедельном журнале Weekly Maragaret Magazine. Тикако Урано — автор манги считается одним из основателей жанра сёдзё. Сама же манга была создана для привлечения более взрослой женской аудитории так как большинство сёдзё-сериалов, такие как Ведьма Салли например, были предназначены для детей. А также, чтобы извлечь выгоду из того, что японская женская волейбольная команда получила золотую медаль на олимпийских играх в 1964 году..

Сериал смог выделится на фоне остальных сериалов, в которых преобладали жанры сэйнэн, приключения и научная фантастика и приобрёл большую популярность среди детей на территории западной Европы. На территории Франции мультфильм вышел под названием «Les Attaquantes», в Германии «Mila Superstar» (главная героиня Кодзуэ была переименована в Милу), в Италии «Quella Magnifica Dozzina» и «Mimì e la nazionale di pallavolo», где главную героиню зовут Мими. Позже в Италии другую героиню из нового сериала Attacker You! назовут похожим именем — Мила.

Позже на основе манги и сериала в 1970 и 1971 годах было выпущено 4 полнометражных фильма. В 1976 году вышло прямое продолжение сериала под названием New Attack No.1, однако сериал был слишком коротким. В 2004 и 2005 году сериал был перерисован и изменён стиль персонажей.

Также в 2005 году была выпущена дорама с участием известной японской актрисой Ая Уэто. Сериал транслировался по телеканалу TV Asahi с 4 апреля по 23 июня 2005 года.

Сюжет 
Действие разворачивается вокруг Кодзуэ Аюхары, девушки, которая перевелась в колледж Фудзими и хочет вступить в школьную волейбольную команду. Она дружится с членом команды Мидори Хаякавой и демонстрирует свой прирождённый талант учителю команды Хонго. Из-за этого Кодзуэ быстро наживает себе врагов. Позже девушка становится звездой команды. Однако из-за того, что помимо волейбола Кодзуэ не справляется с повседневными обязанностями, у девушки начинается стресс. Однако это не остановит новую цель главной героини — стать лучшим игроком Японии и получить мировое признание.

Роли озвучивали 
 Куруми Кобато — Кодзуэ Аюхара
 Сумиэ Сакай — Мидори Хаякава
 Кацудзи Мори — Дзиро Юдзима
 Сюсэй Накамура — тренер Хонго
 Масахико Мурасэ — Дайго Инокума
 Хироко Мори — Харуко Симидзу
 Ёко Кури — Миюки Онума
 Эйко Масуяма — Сатоми Ёсимура / Кёко Макимура
 Рэйко Муто — Митиру Сандзё
 Кэйко Ямамото — Каору Ягидзава
 Масако Эбису — Рёко Какиноути
 Масако Сугая — Ёсико Катори
 Кадзуко Савада — Накадзава
 Митико Номура — Юмико Михара
 Кадзуэ Такахаси — Юрико Мацуяма
 Хироко Судзуки — Селенина 
 Норико Охара — Кэтти

Фильмы 
На основе сюжета манги и сериала в 1970 и 1971 годах было выпущено 4 полнометражных фильма студией Toho:

Манга 
Манга был переиздана издательством Shueisha в 2003 году.

Манга также перерисовывалась Одзавой, были выпущены 3 главы манги.

Дорама 
В 2005 году была выпущена дорама с участием известной японской актрисы Ая Уэто. Сериал транслировался по телеканалу TV Asahi с 4 апреля по 23 июня 2005 года. Также в съёмках принимала участие известная японская певица и актриса Кодзуэ Аюхара.

Сюжет
Сюжет сериала во многом схож с оригиналом, однако имеет некоторые отличия:

В отличие от манги Мидори Хаякаве не понравилась Кодзуэ, так как та была действительно хороша в волейболе, но в с коре они становятся лучшими друзьями. Межди Мидори и Кодзуэ возникает значительно больше проблем. так как Мидори лучше играет в волейбол, а Кодзуэ очень ревнивая. Мидори оказывает очень сильное давление Цутому. Мидори знала Цутому с самого детства и когда узнала, что он любит Кодзуэ, то стала ревновать к ней. Когда Цутому умер, спасая мальчика, ревность Мидори к Кодзуэ исчезла.
Также Кодзуэ сильно ранит ногу и нуждается в операции, после чело нога полностью заживает.
Ну и ряд других отличий.

Критика и популярность 
Манга и сериал способствовали всплеску интереса к жанру сёдзё как поджанру в 60-е годы. Первоначально сериал транслировался по вечернему прайм-тайму и набрал 20 % аудитории. Не меньшею популярность приобрело музыкальное сопровождение, исполняемое Кумико Оосуги, 700 тыс. копий которого было в скором времени продано. Позже стали выпускаться сёдзё-сериалы похожей концепции, но фокусировавшиеся на других видах спорта: Ace wo Nerae! (теннис), Yawara! A Fashionable Judo Girl (дзюдо) и другие.

Аниме-сериал получил множество наград, и остаётся всё ещё популярным, несмотря на свой возраст. Так например по результатам подсчёта телеканала TV Asahi 23 сентября 2005 года, сериал занял 60 место в списке 100 самых популярных аниме. 13 октября 2006 года сериал был признан «Любимым аниме-сериалом», заняв почётное 9 место в списке из 100 сериалов.

Сериал способствовал популяризации волейбола как в самой Японии, так и в других странах. Так, итальянская волейболистка мирового уровня, Франческа Пиччинини, начала занятие волейболом благодаря этому сериалу.. (В италии аниме показывали с 80-х годов под названием «Mimi e la nazionale della pallavolo».)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы на японском языке